Estrella, che significa stella in spagnolo, può riferirsi a diverse voci:

Astronomia 
 11697 Estrella – asteroide della fascia principale

Bevande
 Estrella Jalisco – marca di birra messicana della regione di Jalisco, commercializzata dalla Anheuser-Busch InBev
 Estrella Damm – marca di birra spagnola della regione della Catalogna, commercializzata dalla Damm
 Estrella Galicia – marca di birra spagnola della regione della Galizia, commercializzata dalla Hijos de Rivera

Sport 
 Estrella CF - squadra di calcio spagnola fondata nel 1946.

Trasporti 
 Estrella – stazione della metropolitana di Madrid

Pagine correlate
La Estrella